Kociuba – osada w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rachanie
 kociuba – rodzaj pogrzebacza służącego do rozgarniania żaru w piecu chlebowym, zob. pociask
 kociuba – rodzaj płaskiej szufli, służącej do wkładania i wyjmowania ciasta (bochenków chleba, placków pizzy itp.) z pieca chlebowego